North of Nome – film del 1925 diretto da Raymond Johnson (come Raymond K. Johnston)
North of Nome – film del 1936 diretto da William Nigh